|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2016 vond plaats van 8 tot en met 14 februari 2016 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Roberta Vinci uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in twee sets. Vinci wist voor het eerst in haar carrière een toernooi van categorie "Premier" op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste sinds 2013.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde, na het winnen van haar openingspartij tegen de Letse Jeļena Ostapenko. Haar landgenote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Vera Doesjevina en Barbora Krejčíková in twee sets. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Irina Chromatsjova (Rusland). In de eerste ronde verloren zij van de als derde geplaatste Spaanse dames Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja.

Ook de Nederlandse Demi Schuurs, met Xenia Knoll uit Zwitserland aan haar zijde, werd in haar openingspartij verslagen, door het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Sint-Petersburg 2016
Sint-Petersburg